Con Torre Lupara si può intendere:
una frazione:
Torre Lupara – frazione di Fonte Nuova in provincia di Roma
Torre Lupara – frazione di Pastorano in provincia di Caserta
in architettura:
Torre Lupara o Torre San Sebastiano la torre che ha dato il nome alla frazione di Tor Lupara nel comune di Fonte Nuova.